Farbcode und Farbkennzeichnung bezeichnen synonym:
 Kennfarben, die bestimmte Teilmengen von Gegenständen symbolisieren
 Mikrofarbcode, ein mikroskopisch kleines Sicherheitsmerkmal gegen Produktpiraterie
 bei elektrotechnischen Bauteilen eine Farbkennzeichnung für deren Werte, siehe
 Widerstand (Bauelement): Farbkodierung auf Widerständen
 Kondensatorfarbkode
 Spule (Elektrotechnik): Bedruckung/Farbcodes
 die farbliche Darstellung der Eigenschaften eines Thermoelements
 eine Aufschlüsselung bzw. Gruppierung eines kontinuierlichen Farbspektrums, anhand deren sich chemische Zustände ablesen lassen, siehe Indikator (Chemie)
 Druckgasflaschen tragen an ihrer Schulter, eventuell auch an ihrem Zylindermantel oder insgesamt eine Farbe korrespondierend zu ihrem Inhalt
 Medienleitungen, ihre Absperrorgane, Anschlussstellen und Messgeräte für Druck oder Durchfluss, Abdeckungen von Erdleitungen tragen häufig Farbmarkierungen
 Erdgas – Gelb
 (Kalt-)Wasser, Sauerstoff – Blau
 Heißdampf, Warmwasser, Fernwärme – Rot
 Pressluft – Grau
 Medizinische Gase

Bei Druckgasflaschen und Medizinischen Gasen kam es 2003/2006 zu Änderungen in den Farbcodes, die bis heute nicht europaweit vereinheitlicht sind.

Farbcode bezeichnet:
 allgemein stellvertretende Zahlenwerte, die in der Internetprogrammierung eine Farbgebung bewirken, siehe Webfarbe
 einzelne Werte innerhalb der hexadezimalen Farbdefinition

Siehe auch:
 Straßenmarkierung mit roten Radwegen, blauen und grünen Kurzparkzonen
 Kennzeichnung vieladriger Leitungen
 Kennzeichnung der Hierarchiestufe des Verantwortlichen bei Anmerkungen in Aktenvermerken der Verwaltung
 Signalfarbe
 Farbkreis
 Farbraum
 Farbfächer